Головня́ — недогоріле обвуглене або тліюче поліно
 Головня́ (сажка) — хвороба зернових, спричинювана грибками Ustilaginales
 Головня — шляхетський герб.

 Адріян (Головня) — єпископ Руської Унійної Церкви.
 Головня Анатолій Дмитрович — радянський кінооператор, заслужений діяч мистецтв РРФСР, один з основоположників радянської операторської школи.
 Головня Владислав Миколайович — лейтенант служби цивільного захисту ДСНС, кавалер ордена «За мужність».
 Головня Гаврило Матвійович — український співак, класик партесного мистецтва, релігійний діяч доби Гетьманщини.
 Матвєєв (Головня) Гаврило (1706—1786) — вельможа (з 1738 року), придворний Єлизавети Петрівни, переписувач нотних «Ірмологієв», півчій (бас), композитор, укладач «Азбуки» партесного співу, священик, регент півчого придворного хору.
 Головня Олександр Антонович (1925—1996) — радянський солдат, командир відділення. Герой Радянського Союзу.
 Головня Роман Григорович (нар.1984) — український політик.

 Головня — гірський потік в Україні у Самбірському районі Львівської області.

Див. також 
 Головні-Острожецькі — українська князівська родина

Примітки